Holzkirchen  este numele mai multori localități din landul Bavaria, Germania:

 Holzkirchen, o comună din districtul Miesbach
 Holzkirchen, o comună din districtul Würzburg
 localitate, parte a comunei Wechingen  din districtul Donau-Ries
 localitate, parte a comunei Ehekirchen din districtul Neuburg-Schrobenhausen 
 localitate, parte a comunei Ortenburg din districtul Passau
 localitate, parte a comunei Alling din districtul Fürstenfeldbruck

Vezi și: Holzkirch

Toponime germane